Pierre Trudeau, 15e eerste minister van Canada
 Justin Trudeau, 23e eerste minister van Canada, zoon van Pierre Trudeau
 Trudeau (film), biografische film van Jerry Ciccoritti over Pierre Trudeau uit 2002 met Colm Feore
 Andy Trudeau, personage uit de televisieserie Charmed
 Montréal-Pierre Elliott Trudeau International Airport, vliegveld in Dorval